Корона може да се отнася за:
 корона - украшение за глава, символ на титла.
 корона (ботаника) - съвкупността от клони и листа на дърво.
 корона (дентална медицина) – възстановяване на разрушен зъб.
 корона (зъб) – част от зъба.
 Корона (космическа програма) – серия американски разузнавателни спътници.
 Корона (бира) – марка мексиканска бира.
 корона (електротехника) – частичен разряд в газове около проводник.
 Короната – формално или неформално обозначаване на принадлежност спрямо монархическа институция.
 Британска корона - кралската институция на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.
 Градове в САЩ
 Корона (Калифорния).
 Корона (Ню Мексико).

Други имена
 Крастали, на гръцки Корона, село в дем Пеония, Гърция.
 Краун ейджънтс (Агенти на короната) – британска фирма.